Henryk (książę małżonek Danii)
 Henryk (książę Danii)
 Henryk (książę Sussexu)